Универмаг «Стокманн» — исторический бизнес-центр и универмаг в центре города Хельсинки, Финляндия. Это крупнейший универмаг в Странах Северной Европы по площади и по общему объёму продаж. В универмаге имеются старые эскалаторы, которые иногда ошибочно называют первыми эскалаторами в Финляндии.

В 2002 году хельсинкский «Стокманн» стал шестым по величине универмагом в Европе с годовым объёмом продаж 393 млн евро и площадью 40 500 м².

Принадлежал корпорации Stockmann, но в апреле 2022 года был продан пенсионному фонду Keva за 400 млн евро.

Часы у главного входа, называемые в народе «Stockan kello» («Часы Стоки»), являются популярным местом встреч.

Вальтер Томе и его брат выиграли архитектурный конкурс на строительство универмага в 1916 году, однако они погибли во время финской Гражданской войны. Здание было построено только в 1930 году по проекту Сигурда Фростеруса, который занял второе место в оригинальном конкурсе. Универмаг был спроектирован в скандинавском стиле ар-деко. Он расположился в квартале Газель в районе Клууви. Более позднее расширение здания было основано на планах Сигурда Фростериуса.

Реконструкции 
В 1989 году дом Аргос, расположенный в том же квартале, был объединён со зданием универмага Стокманн. Во время реконструкции сохранился только фасад дома Аргос. После этого расширения Стокманн занял весь квартал, ограниченный проспектом Маннергейма, улицами Алексантеринкату, Кескускату и парком Эспланады. Универмаг занимает из семь этажей, не считая подвала и восьмого этажа, на котором находятся другие предприятия.

Дальнейшее расширение универмага началось в 2007 году. Проект получил название Kaikkien aikojen Stockmann — Alla tiders Stockmanna («Стокманн всех времён»). После его завершения в 2010 году торговая площадь увеличилась с 40 500 до 50 000 м². Это был сложный проект, поскольку работы велись в самом центре Хельсинки, и универмаг всё это время работал.

Расширения коснулись подземной и центральной частей универмага. Атриум был перекрыт, что добавило 1500 м² торговых площадей к 6-8 этажам. На верхнем восьмом этаже был устроен ресторанный дворик с видом на нижние этажи, рассчитанный на 950 клиентов.

Из-под универмага было извлечено в общей сложности 200 000 кубометров скальных пород. Самая глубокая точка подземного строительства достигала 30 м.

Во время строительных работ в лифтовые и эскалаторные системы старого универмага были отремонтированы. Кроме того, было улучшено освещение и кондиционирование. Благодаря новой автостоянке количество машиномест увеличилось в три раза до 600. Размер продуктового отдела был увеличен вдвое — до 5000 квадратных метров.

Суммарные капитальные затраты проекта расширения составили 198 млн евро, в дополнение к капитальному ремонту и реконструкции существующих помещений. Согласно проекту, работы должны были привести к увеличению годового объема продаж на 50 млн евро.

Примечания

Литература 
 Damstén Birger: Kauppahuone Stockmann : viidenkahdeksatta vuoden vaiheet 1862—1937. Stockmann, 1937.
 Damstén Birger: Stockmann sadan vuoden aikana. Tillgmannin kirjapaino Helsinki, 1961.
 Finnilä Anna: Stockmann : suuri tavaratalo = det stora varuhuset = the grand department store. Helsingin kaupunginmuseo, 1993. ISBN 951-772-354-7.
 Frosterus Sigurd: Tavaratalo Stockmann. Stockmann, 1931.
 Helminen Matti: Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944. WSOY, 2004. ISBN 951-0-28823-3.
 Ilonen Arvi: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa : arkkitehtuuriopas. Otava, 2000. ISBN 951-1-16699-9.
 Klinge Matti, Kolbe Laura: Helsinki — Itämeren tytär. Otava, 1999. ISBN 951-1-16008-7.
 Kolbe Laura: Unelmien Helsinki : kadut ja korttelit kertovat. Minerva, 2007. ISBN 978-952-492-061-2.
 Kuisma Markku , Finnilä Anna , Keskisarja Teemu, Sarantola-Weiss Minna: Hulluja päiviä, huikeita vuosia : Stockmann 1862—2012. Siltala, 2012. ISBN 978-952-234-086-3.
 Manninen Antti: Puretut talot : 100 tarinaa Helsingistä. Helsingin sanomat, 2004. ISBN 978-952-5557-00-8.
 Okkonen Ilpo: Katu Helsingin sydämessä : Aleksanterinkatu = The street at the heart of Helsinki : Aleksanterinkatu = Gatan i hjärtat av Helsingfors : Aleksandersgatan. Studio Ilpo Okkonen, 2004. ISBN 952-5109-16-X.
 Ollila Kaija, Toppari Kirsti: Puhvelista Punatulkkuun — Helsingin vanhoja kortteleita. Helsingin sanomat, 1986. ISBN 951-9134-69-7.
 Sarje Kimmo: Sigurd Frosteruksen modernin käsite : maailmankatsomus ja arkkitehtuuri. Valtion taidemuseo, 2000. ISBN 951-53-2231-6.
 Standertskjöld Elina: Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1930—1950. Suomen rakennustaiteen museo, 2008. ISBN 978-951-682-875-9.
 Suomen rakennustaiteen museo: An architectural present : 7 approaches = Arkkitehtuurin nykyhetki : 7 näkökulmaa. Suomen rakennustaiteen museo, 1990. ISBN 951-9229-67-1.

Здания и сооружения, построенные в 1930 году
Клууви
Здания и сооружения Хельсинки
Появились в 1930 году в Финляндии